Кубок Тульской области по футболу — ежегодный кубковый турнир, проводящийся в рамках Четвёртого дивизиона России по футболу среди любительских команд Тульской области.

Структура проведения 
Турнирная система плей-офф остаётся неизменной из года в год, однако в связи с непостоянным количеством участников, кубок каждый сезон стартует с разной стадии.

Финалы кубка

Примечания

Ссылки 
 Все финалы кубка
 В среду пройдут полуфиналы Кубка Тульской области по футболу
 Стартовал Кубок Тульской области по футболу
 На Кубок Тульской области по футболу претендуют две команды
 Кубок области 2013 года среди мужчин
 Тульский «Машиностроитель» с третьей попытки выиграл Кубок области

К
Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Тульской области